2-я Краинская лёгкая пехотная бригада () — воинское формирование Армии Республики Сербской, легкопехотная бригада в составе 1-го Краинского корпуса.

История 
Образована 18 сентября 1991 года  в Западной Славонии, ещё подчиняясь тогда Югославской народной армии. Оставалась там до 12 июля 1992 года. После ухода из Западной Славонии участвовала в обеспечении «коридора жизни» в рамках операции «Коридор». Всего в бою находилась в течение 1700 дней.

В ходе войны сквозь ряды бригады прошли 23 тысячи человек, из них 223 погибли, 1700 были ранены, 11 пропали без вести. В местечке Раковичке-Баре находится кладбище и памятник всем погибшим солдатам.

Примечания

Ссылки 
 Обиљежавање годишњице формирања Друге крајишке бригаде, 18.09.2011.

Бригады Югославии
Бригады Войска Республики Сербской
Воинские части и формирования, созданные в 1991 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1995 году